Julien Gustave Gagliardini – pittore francese
 Roberto Gagliardini – calciatore italiano